Kalmoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalmoluoto (ö i Rantasalmi, Haukivesi), Södra Savolax, Nyslott, 
 Kalmoluoto (ö i Nyslott), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar